Radio kan henvise til flere artikler:

 Radiomodtager – et analogt radioapparat eller en radiomodtager.
 Radiofoni – selve det at kommunikere via radiobølger.
 Digital radio – en digital udsendelse af radiofoni.
 Radiotransceiver, radiofonitransceiver kort transceiver eller radio – er en sammenbygning af en transmitter (radiosender) og receiver (radiomodtager).
 Duplex radiotransceiver, duplex radiofonitransceiver – i disse sendes og modtages samtidigt.
 Internetradio – radiokanaler udsendt over internettet.
 Radiokanal – en bestemt frekvens, hvor der udsendes et bestemt program (en "radio").
 Radio (sang af The Corrs) – sang af The Corrs

Se også 
 Radioamatør
 Ray Dee Ohh